Tamarindo bezeichnet:

 Tamarindo, Ort in Costa Rica
 Tamarindo (Oaxaca), Ort in Mexiko
 Tamarindo (San Luis Potosí), Ort in Mexiko
 Tamarindo (Carrillo Puerto), Ort in Mexiko (Bundesstaat Veracruz)
 Tamarindo (Puente Nacional), Ort in Mexiko (Bundesstaat Veracruz)
 Distrikt Tamarindo, Verwaltungseinheit in Peru